Казан може да се отнася за някое от следните понятия или негови производни.
 казан – голям метален съд за готвене
 Казана – пещера в Пирин
 Казаните – местност в Пирин
 Казаните – светилище край Айтос
 „Казаните“ – резерват в Родопите
 Казан – град в Русия, столица на Татарстан
 „Казан“ – атомна подводница на Русия
 Казан – река в Канада